Тетрадь смерти: Свет нового мира (デスノート Light up the NEW world, Desu Nōto Light up the NEW world) — японский фильм 2016 года, основанный на манге Цугуми Обы и Такэси Обаты, сиквел фильмов «Тетрадь смерти» и «Тетрадь смерти: Последнее имя».
Перед выходом фильма был выпущен мини-сериал «Тетрадь смерти: Новое поколение».

Сюжет 
10 лет назад появился таинственный Кира, который карал преступников силой мистического артефакта Тетради смерти. Величайший детектив в мире L бросил ему вызов и выиграл, но ценой своей жизни.
И вот теперь в мире снова объявился владелец его силы, а вскоре выясняется, что Тетрадей смерти целых шесть.
Охоту за владельцами Тетрадей начинают вновь собранная японская группа расследования дела Киры, Юки Шиен, кибертеррорист и последователь оригинального Киры, а также Рюзаки, истинный наследник L.

В ролях

Производство 
Дизайн синигами Армы создал Такеси Обата, художник оригинальной манги.

Создатели описывают, что разработка дизайна Армы была сложной из-за множества мелких деталей. Дизайн Армы был основан на внешнем облике Сидо, и если стройному телу Сидо легко было придать женские формы, то придать монструозному лицу Сидо женственность было сложнее. Белый цвет Армы отсылает к Рем. Прозрачность наплечных элементов увеличивала объём визуальной информации и усложняла рендеринг модели, поэтому аниматоры думали сделать крылья непрозрачными, но всё таки решили оставить эту деталь. Аниматоры заметиили, что за 10 лет, прошедших с премьеры прошлого фильма с богами смерти, возросли вычислительные возможности компьютеров, но больше всего помог инструмент ZBrush, позволяющий намного проще модделировать мелкие детали вроде морщин на лице.

Образ Бепо был основан на боге смерти из оригинального аниме — Далиле Гуилорса.
Бог смерти создавался с помощью компьютерной графики и технологии захвата движения. Создатели описывают, что было легко разработать дизайн, но тяжело было передать правильную текстуру тела синигами, и пришлось много консультироваться. На концепт арте персонажа было пять пальцев, но режиссёр решил, что будет лучше, если синигами покажет жестом одной руки, что в мире шесть тетрадей смерти.

Маркетинг 
Кроме фильма, новые боги смерти — Арма и Бепо, а также Рюк, в рамках маркетинга перед выходом фильма «Death Note Light Up The World», появились в клипе «Fighter» певицы Нами Амуро.

А Рюк к тому же в клипе «Dear Diary» той же певицы.

Кроме того Рюк появился в ролике-пародии на клип Pen-Pineapple-Apple-Pen, в качестве рекламы фильма «Death Note Light Up The World».

Критика 
Рецензия Variety называет «смутно-эдипальные» отношения Рюдзаки и Армы одним из наиболее интересных моментов фильма. Также рецензент похвалила CGI богов смерти, давший им больше индивидуальности, чем у персонажей-людей.

Критик с сайта Cabanadoleitor хвалит компьютерную графику синигами в фильме «Тетрадь смерти: Свет нового мира», в том числе и Бепо, называя её пугающей потрясающей.

Примечания 

Фильмы Японии 2016 года
Детективные фильмы Японии
Экранизации манги
Фильмы-триллеры Японии